Ансис Бушевиц (10 ноября 1878 года, Попен, Виндавский уезд, Курляндская губерния, Российская империя — 10 августа 1942, РСФСР, СССР) — латвийский политический деятель; боевик, революционер, член ЛСДРП, активный участник революционных событий 1905—1907 года в Риге и Прибалтике, впоследствии — один из членов Народного совета, прокламировавшего независимость Латвии 18 ноября 1918 года. Член Учредительного собрания. Депутат 1. и 4. Сеймов Латвии. Министр финансов Латвии в 1923 году. Поддержал установление советской власти в Латвии в 1940 году; вступил в КПЛ и был избран в Народный Сейм.

Образование, революционная деятельность 
Родился в Виндавском уезде, учился в Петербурге, получил хорошее среднее образование, после чего поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, который закончил в 1904 году. Работал адвокатом с 1904 года. В последнее десятилетие XIX века увлёкся марксистской идеологией, вступил в ряды социал-демократического рабочего движения, занимался пропагандой революционных настроений в Петербурге и Риге. В 1901 году организовал введение нелегальной литературы социал-демократического толка из Германии. После основания ЛСДРП в 1904 году вошёл в состав её Центрального комитета, пользовался авторитетом среди других членов партии. Принимал участие в организации многих громких революционных акций в Прибалтийских губерниях в период революционных событий 1905—1907 годов.

Не являлся сторонником жестоких мер в отношении прибалтийско-немецкой элиты. 28 ноября 1905 года в Кокенгаузене (вблизи Риги) произошло вооружённое столкновение между отрядом боевиков-повстанцев и драгунским подразделением, охранявшим прибалтийско-немецких дворян, которые спешно эвакуировались из охваченных беспорядками владений в окрестностях Риги. Было убито 5 драгун, а 36 представителей остзейских дворянских фамилий попали в плен к участникам боевых бригад. Ансис Бушевиц отправился из Риги в Кокенгаузен с целью уговорить повстанцев освободить остзейских узников.

Съезд, ссылка в Тобольск, возвращение, заключение в немецкий концлагерь 
В 1906 году представлял латышскую социал-демократию на объединительном конгрессе с РСДРП, IV съезд которой состоялся в Стокгольме. Та он лично познакомился с И.В. Джугашвили-Сталиным. В 1909 году был арестован и примерно полгода провёл в заключении. Обвинённый в членстве в террористических боевых организациях ЛСДРП и РСДРП, он был приговорён к ссылке в Тобольск. В 1914 году смог вернуться в Прибалтийские губернии, обосновался в Либаве, принимал участие в издании либавских левых газет. Оказал активнейшее сопротивление кайзеровскому оккупационному контингенту, но был пойман и по решению оккупационного военно-полевого суда был приговорён к заключению в концлагерь.

Участие в политической жизни Латвии с 1918 по 1940 год 
Осенью 1918 года вернулся в Латвию, где принял участие в партийных переговорах, проходивших с целью формирования Народного совета. Вскоре вошёл в состав Народного совета, а потом возглавил ЦК ЛСДРП. Оставался на этой должности до 1922 года. Параллельно с 1919 по 1921 год занимал должность градоначальника Лиепаи. В 1920 году избран в состав Конституционного (Учредительного) собрания, в котором заведовал работой отделов финансов, сельского хозяйства, иностранных дел. Руководил составлением первого в истории независимой Латвии государственного бюджета. Занимался обеспечением и проверкой мандатов. Курировал деятельность комиссий по промышленности и торговле. Участвовал в разработке и ратификации мирного договора между Россией и Латвией, заключённого в Риге 11 августа 1920 года. Входил в состав латвийской делегации.

В 1922 году был избран в I Сейм. Входил в состав комиссии по сельскохозяйственной политики, также состоял в комиссиях финансов и бюджета. В 1923 году занял пост министра финансов в кабинете министров Яниса Паулюка. В июне этого же года объявил о своей отставке ввиду разногласий по ряду вопросов; вместе с ним о своей отставке заявили ещё пятеро министров, что привело к падению кабинета Паулюка. В 1925 году не был избран во II Сейм, однако вернулся в парламент в 1931 году после выборов IV Сейма. После государственного переворота Ульманиса вместе с другими яркими представителями социал-демократического движения был отправлен в Лиепайскую военную тюрьму, где возник специальный политический концлагерь для инакомыслящих, не согласных с диктатурой Ульманиса. Тем не менее, вместе с большинством других латвийских соцдемов был вскоре освобождён из заключения в 1935 году.

Поддержка установления советской власти в Латвии 
Активно поддержал установление коммунистического правления в Латвии в июне 1940 года, возглавил Центральную Избирательную комиссию Советской Латвии и был избран в Народный Сейм. 21 июля 1940 года был участником латвийской делегации в Москву, лично от имени делегации подал прошение о включении Латвийской Советской Социалистической республики в состав СССР. В 1941 году после вторжения вермахта эвакуировался в РСФСР, где он умер 10 августа 1942 года. Похоронен в Москве на Даниловском кладбище, вблизи храма Сошествия Святого Духа. На надгробии надпись: "Он жил...".

Примечания

Литература 
 Latvijas okupācija un aneksija 1939—1940: Dokumenti un materiāli. / Sastādītāji: I. Grava-Kreituse, I. Feldmanis, J. Goldmanis, A. Stranga. — Rīga, 1995. ISBN 9984-9085-0-X — 407. lpp.

Ссылки 
 Гурин А. Г. Создатель и противник Латвийской Республики baltnews.lv 10.11.2018

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Лиепая
Революционеры Российской империи
Социал-демократы России
Кабинет Яниса Паулюкса
Латвийские социал-демократы
Марксисты
Министры финансов Латвии
Революционеры Латвии
Революция 1905—1907 годов в России
Выборы в Латвии
Депутаты Учредительного собрания (Латвия)
Депутаты первого Сейма Латвии
Депутаты четвёртого Сейма Латвии
Заключённые Лиепайского концлагеря (1934—1935)
Депутаты «Народного Сейма» Латвии
Члены Коммунистической партии Латвии
Адвокаты Латвии
Похороненные на Даниловском кладбище